Kəlbəcər kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Kälbädzjär, distrikt, 
 Kerbakhiar, distriktshuvudort, Kälbädzjär, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar